Siergiej Andriejewicz Byczkow (, ur. 9 stycznia 1991 w Niżnym Tagile) – rosyjski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2009 i 2011). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W lipcu 2008 w Oberwiesenthal zadebiutował w FIS Cupie – w pierwszym konkursie zajął 41. pozycję, a dzień później zdobył pierwsze punkty, plasując się na 28. lokacie. W styczniu 2009 w Kranju zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując miejsca pod koniec szóstej dziesiątki. W trakcie swojej kariery wystąpił w 24 konkursach tej rangi (zarówno zimowych, jak i letnich), jednak ani razu nie punktował, najlepszy wynik (31. miejsce) notując 19 grudnia 2009 w Otepää. Mimo to 7 lutego 2010 w Willingen zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując z rosyjską reprezentacją 12. pozycję w rywalizacji drużynowej – był to jego jedyny występ w zawodach tego cyklu.

Byczkow dwukrotnie startował w mistrzostwach świata juniorów – w 2009 był 15. drużynowo, a dwa lata później 26. indywidualnie i 12. drużynowo. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS po raz ostatni wystąpił w sierpniu 2011.

Byczkow stawał na podium mistrzostw kraju – w 2010 i 2011 zdobywał brązowe medale w rywalizacji drużynowej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Byczkowa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Niżnym Tagile
Urodzeni w 1991